Mosebach ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Mosebach (* 1966), deutscher Fernsehjournalist 
 Herbert Mosebach (1882–1954), Oberbürgermeister von Merseburg
 Karl-Oskar Mosebach (1919–2006), deutscher Chemiker
 Karl Rudolf Mosebach (* 1869), deutscher Bildhauer
 Karsten Mosebach (* 1969), deutscher Fotograf 
 Martin Mosebach (* 1951), deutscher Schriftsteller

 Rudolf Mosebach (1910–1984), deutscher Mineraloge 

Siehe auch:
 Moosbach
 Moosebach
 Mosbach
 Moßbach
 Mosenbach